Reilly může být:

 Reilly – francouzská obec v departementu Oise v regionu Hauts-de-France

příjmení
 James Francis Reilly (* 1954) – americký geolog a kosmonaut
 John C. Reilly (* 1965) – americký herec
 Kelly Reillyová (* 1977) – anglická herečka
 Maggie Reilly (* 1956) – skotská zpěvačka
 Mike Reilly (* 1985) – profesionální hráč kanadského fotbalu